

Aeronautica 
 Lockheed Martin X-33 – spazioplano sperimentale NASA
 Lockheed Martin X-44 – velivolo sperimentale
 Martin 187 Baltimore – bombardiere statunitense
 Martin B-26 Marauder – bombardiere statunitense
 Martin 4-0-4 – aereo di linea statunitense

Cinema 
 Martin – film diretto da George A. Romero uscito in Italia con il titolo di Wampyr (1977)

Economia 
 Aston Martin – casa automobilistica britannica
 Martin (C.F. Martin & Company) – fabbrica statunitense di chitarre acustiche
 Glenn L. Martin Company – azienda aeronautica statunitense
 Rémy Martin – azienda francese produttrice di Cognac

Fumetti 
 Carey Martin – personaggio della serie Disney Zack e Cody al Grand Hotel
 Cody Martin – personaggio della serie Disney Zack e Cody al Grand Hotel
 Martin Mystère – personaggio della serie a fumetti omonima

Geografia 
Italia
 Punta Martin – piramide rocciosa nei pressi di Acquasanta (Liguria)

Regno Unito
 Martin – parrocchia civile della contea di Hampshire
 Martin – parrocchia civile della contea del Lincolnshire

Slovacchia
 Distretto di Martin – distretto della Regione di Žilina, nella Slovacchia centrale
 Martin – città della Slovacchia
 Martin nad Žitavou – comune della Slovacchia

Spagna
 Martín de Yeltes – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León
 Martín del Río – comune spagnolo della comunità autonoma dell'Aragona
 Martín Miguel – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León
 Bajo Martín (Martín Baxo) – comarca dell'Aragona

Stati Uniti d'America
 Martin – comune del Dakota del Nord
 Martin – comune del Dakota del Sud
 Martin – comune della Georgia
 Martin – comune del Kentucky
 Martin – comune della Louisiana
 Martin – comune del Michigan
 Martin – census-designated place del Nebraska
 Martin – comune del Tennessee

Onomastica
 Martin – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Martino

Persone

Martin

Märtin 
 Markko Märtin – pilota di rally estone

Televisione 
 Martin – serie televisiva statunitense con protagonista Martin Lawrence, andata in onda dal 1992 al 1997

Altri progetti

Pagine correlate
Contea di Martin
John Martin
Martin pescatore
Mont-Saint-Martin
San Martín
Sankt Martin
Saint-Martin
Vernis Martin
Per un punto Martin perse la cappa